, è un toponimo russo che può riferirsi a:

 Volchov – fiume
 Volchov – cittadina nell'Oblast' di Leningrado

Pagine correlate 
 Volkov